Annapurna Games, LLC (коммерческое обозначение — Annapurna Interactive) — американский издатель компьютерных игр, основанный в 2016 году как подразделение Annapurna Pictures. Компания ставит своей целью выпускать «личные, эмоциональные и оригинальные» игры. Среди известных игр, выпущенных компанией — Sayonara Wild Hearts, What Remains of Edith Finch, Kentucky Route Zero, Gorogoa, Donut County, Outer Wilds, Journey, Twelve Minutes и Stray.

История 
Компания была основана 1 декабря 2016 года в качестве подразделения Annapurna Pictures, пытавшейся расшириться на интерактивную игровую индустрию. Поначалу работниками компании были руководители Annapurna, например, продюсер Нил Хемрайани и глава по технологиями Джеймс Маси, наряду с рядом ветеранов игровой индустрии, среди которых — Натан Гэри, Дебора Марс, Гектор Санчез и Джефф Легаспи, ранее работавшие в Sony Interactive Entertainment и Warner Bros. Interactive Entertainment. Советником компании работал Дженова Чэнь. Целью компании был выпуск игр, которых можно назвать «личными, эмоциональными и оригинальными».

В день основания компания объявила о подписании нескольких договоров с независимыми разработчиками. Среди выпущенных в результате игр были Gorogoa, What Remains of Edith Finch, неназванный проект (в дальнейшем получивший название Wattam) от  и неанонсированная игра (в дальнейшем оказавшаяся Florence) от Кена Вон, геймдизайнера Monument Valley. В 2017 году было объявлено о выпуске большего количества независимых игр, среди которых — The Artful Escape, Ashen и Telling Lies.

7 мая 2020 года было объявлено о том, что к руководителям компании присоединился Натан Велла, бывший президент Capybara Games.

В октябре 2020 года компания основала внутреннюю студию, расположенную в Лос-Анджелесе.

Игры 

В конце 2020 года на PlayStation 4 компаниями Annapuerna и iam8bit было выпущено два сборника из восьми игр — Donut County, Kentucky Route Zero, Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, Wattam, What Remains of Edith Finch, Telling Lies и Gorogoa, — приуроченных к пятилетию издателя.

Примечания

Ссылки 
 

Компании Лос-Анджелеса
Компании, основанные в 2016 году
Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр